Changeling (2008), een Amerikaanse film uit 2008
The Changeling (1974), een Britse dramafilm uit 1974
The Changeling (1980), Canadese horrorfilm uit 1980 onder regie van Peter Medak
The Changeling (1994), een televisiefilm uit 1994
The Changeling (Star Trek), een aflevering van de oorspronkelijke serie van Star trek
The Changeling (Toyah), studioalbum van Toyah, de band rondom zangeres Toyah Willcox